

Cinema
 Wonderland – film del 1999 diretto da Michael Winterbottom
 Wonderland – film del 2003 diretto da James Cox

Letteratura
 Paese delle Meraviglie (Wonderland) – l'ambientazione di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie (Alice's Adventures in Wonderland), romanzo di Lewis Carroll
 Wonderland – romanzo di Joyce Carol Oates del 1971
 Wonderland – manga di Yūgo Ishikawa del 2014

Musica
 Wonderland – singolo degli XTC del 1983, dall'album Mummer
 Wonderland – EP e singolo dei Big Country del 1984
 Wonderland – EP dei Demon del 1984
 Wonderland – album degli Erasure del 1986
 Wonderland – singolo di Paul Young del 1986
 Wonderland – album di Stefano Sabatini del 1991
 Wonderland – album di Judie Tzuke del 1992
 Wonderland – album dei The Charlatans del 2001
 Wonderland – album di Robin Beck del 2003
 Wonderland – album dei McFly del 2005
 Wonderland – album di Tiff Lacey del 2007
 Wonderland – singolo di Natalia Kills del 2011
 Wonderland – album di Steve Aoki del 2012
 Wonderland – album di Sarah McLachlan del 2016
 Wonderland – album dei Take That del 2017
 Wonderland – album dei Rockets del 2019
 Wonderland – album delle Lyrical School del 2021

Televisione 
 Wonderland – serie televisiva statunitense
 Wonderland – trasmissione televisiva italiana